Пертуса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь  км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Ломбья (Франция, с 1998)

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación
 Ficha de la población 

Муниципалитеты Уэски